Новотроицкое — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Ранее было центром Новотроицкого сельского поселения.

С 80-х годов началось переселение (объединение) в Новотроицкое жителей из соседней, теперь нежилой деревни Новоникольское. 

Функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Действует основная общеобразовательная школа. Есть сельский Дом культуры.

Расположение 
В 2 км на восток находится деревня Новоникольская. На запад идёт дорога к озеру Казанка и бывшей деревни Новая Казань, упразднённой 7.10.2004 года. 

На юг идёт грунтовая дорога (28 км) к деревне Иска-Чебакова, расположенной на реке Иска. На север дорога к посёлку Тукман (20 км) и деревне Байкал (34 км). 

У села располагается железнодорожная станция "80 км".

Население

История 
Новотроицкое было центром Новотроицкое сельского поселения. Ещё ранее соседняя деревня Новоникольская была центром сельсовета, называемого Новоникольским.

С 80-х годов началось переселение в Новотроицкое жителей из соседней, нежилой с 90-х годов деревни Новоникольское.

27 сентября 2016 года в селе открылся молитвенный дом.
На юге села находится кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти 
 Нижнетавдинский муниципальный район тюменской области. Официальный сайт 
 К 95-летию Нижнетавдинского района. Забытые деревни 

Населённые пункты Нижнетавдинского района